Simorgh Alborz é um time de futebol no Afeganistão. Eles jogam no Campeonato Afegão . Foi fundada em agosto de 2012 pela criação da Afghan Premier League e seus jogadores foram escolhidos através de um show de elenco chamado Maidon-E-Sabz (Green Field). A equipe representa a área de Balque, que é a região noroeste do Afeganistão. No entanto, sua base de apoio se estende por todas as províncias localizadas no norte do Afeganistão. Estas províncias estão na sombra da cordilheira de Alborz que começa aqui e se estende para o oeste até o Mar Cáspio. Eles conquistaram ambas as posições de vice-campeão nos dois anos da Premier League do Afeganistão, perdendo por 2-1 para Toofan e 3-1 para Shaheen.

O time de futebol Simorgh Alborz representa uma das partes mais antigas e históricas do Afeganistão e espera trazer glória às suas províncias representativas. Eles acreditam que o lugar natural de descanso para a Copa Roshan APL está no sopé das montanhas Alorz.

Clubes de futebol do Afeganistão